Премия TVyNovelas за лучшую теленовеллу года () — самая престижная ежегодная награда, вручаемая лучшим теленовеллам года, производства компании Televisa, присуждаемая в рамках премии TVyNovelas.

Номинанты и победители 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена исполнительных продюсеров и названия теленовелл, за которые получена номинация.

Победители каждого года указаны первыми в списке, выделены полужирным шрифтом на золотом фоне.

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Многократные номинанты 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.

Некоторые исполнительные продюсеры выдвигались на премию несколько раз в один и тот же текущий год, поэтому расчёт количества номинаций может не совпадать с количеством перечисленных лет.

Рекорды и достижения 
 Продюсер, получивший наибольшее количество наград:
 Карла Эстрада — 8 наград
 Самый номинированный продюсер:
 Эрнесто Алонсо — 18 номинаций
 Продюсер, никогда не выигрывавший в номинации:
  — 8 номинаций
 Продюсеры, выигрывший в номинации два года подряд:
 Эрнесто Алонсо
 Карла Эстрада
 
 .
 Продюсер, выигравший в номинации с разницей в 25 лет:
 Хуан Осорио — Моя вторая мама (1990) и Моё сердце твоё (2015)
 Самый молодой, выигравший в номинации продюсер:
 Карла Эстрада — 30 лет
 Хуан Осорио — 30 лет
 Самый старший, выигравший в номинации продюсер:
 Эрнесто Алонсо — 86 лет
 Самый молодой, номинированный на премию продюсер:
  — 33 года
 Самый старший, номинированный на премию продюсер:
 Эрнесто Алонсо — 87 лет
 Теленовелла, выигравшая больше всего номинаций:
  — 14 наград
 Теленовелла, с самым большим количеством номинаций:
 Семья моего мужа стала ещё больше — 21 номинация
 Теленовеллы, не выигравшие ни в одной из номинаций:
  — 13 номинаций
  — 13 номинаций
 Продюсер и теленовелла, выигравшие в номинации за один и ту же историю (сценарий):
 Эрнесто Алонсо (, 1983) и Карла Эстрада (Истинная любовь, 2003)

Примечания

Ссылки 
 TVyNovelas  на сайте tvynovelas.com
 TVyNovelas Awards  на сайте univision.com
 TVyNovelas México  Twitter
 TVyNovelas México  Instagram

Премия TVyNovelas
Кинопремии Мексики